Volk je lahko:

 volk, žival
 volk (trava), Nardus stricta
 volk (dermatologija), vnetje kože zaradi drgnjenja
 volk (spojina), bazični bakrov acetat, zelena prevleka na bakru ("zeleni volk")
 Volk (priimek), priimek več znanih ljudi
 Volk (album) (slovensko "volk" in nemška beseda za Ljudstvo), album skupine Laibach
Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013),  ameriški film režiserja Martina Scorseseja, v katerem v stranski vlogi nastopa tudi Katarina Čas.